Die Open Quimper Bretagne Occidentale 2019 war ein Tennisturnier, das vom 28. Januar bis 4. Februar 2019 in Quimper stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 165 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 96 kB)

ATP Challenger Tour 2019
Tennisturnier in Quimper